|-
| 113201 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113202 Kisslászló || || 7 de setembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113203 Szabó || || 7 de setembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113204 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113205 - || || 7 de setembre, 2002 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 113206 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113207 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113208 Lea || || 5 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113209 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113210 - || || 7 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 113211 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113212 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113213 - || || 6 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113214 Vinkó || || 9 de setembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113215 - || || 9 de setembre, 2002 || Powell || Powell
|-
| 113216 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113217 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113218 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113219 - || || 7 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113220 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113221 - || || 5 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113222 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113223 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113224 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113225 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113226 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113227 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113228 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113229 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113230 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113231 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113232 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113233 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113234 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113235 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113236 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113237 - || || 8 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113238 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113239 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113240 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113241 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113242 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113243 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113244 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113245 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113246 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113247 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113248 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113249 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113250 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113251 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113252 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113253 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113254 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113255 - || || 12 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113256 Prüm || || 13 de setembre, 2002 || Hoher List || E. W. Elst
|-
| 113257 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113258 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113259 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113260 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113261 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113262 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113263 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113264 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113265 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113266 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113267 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113268 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113269 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113270 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113271 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113272 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113273 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113274 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113275 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113276 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113277 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113278 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113279 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113280 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113281 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113282 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113283 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113284 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113285 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113286 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113287 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113288 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113289 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113290 - || || 13 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113291 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113292 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113293 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113294 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113295 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113296 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113297 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113298 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113299 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113300 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
3